Lista chorążych reprezentacji Libanu na igrzyskach olimpijskich – lista zawodników i zawodniczek reprezentacji Libanu, którzy podczas ceremonii otwarcia nowożytnych igrzysk olimpijskich nieśli flagę Libanu.

Chronologiczna lista chorążych

Bibliografia 
 

Liban na igrzyskach olimpijskich
Liban